Autostrada A30 (Holandia)
 Autostrada A30 (Niemcy)
 Autostrada A30 (Portugalia)
 Autostrada A30 (Włochy)